Тирсо:

 Тирсо — река в Италии, на острове Сардиния.
 Тирсо де Молина (1579—1648) — испанский драматург, доктор богословия, монах и официальный историограф ордена мерседариев.
 Тирсо Гонсалес (1624—1705) — испанский иезуит, генерал Общества Иисуса (иезуитов) в 1687—1705 годах. Богослов, полемист.